James Duncan (musicus), Britse drummer van de band Jethro Tull
 James Duncan (atleet), Amerikaanse discuswerper
 James Duncan (bioloog), Schots entomoloog (1804–1861), werkte uitsluitend aan vlinders en kevers